Галеана Дос има више значења:

 Галеана Дос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Галеана Дос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику